Osoby:
 Johannes Ittig – niemiecki fizyk
 Thomas Ittig – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Ittige